El gran Vázquez, pel·lícula espanyola dirigida per Óscar Aibar estrenada el 2010 
 Vázquez Sounds, trio musical mexicà format pels germans Ángela, Gustavo y Abelardo Vázquez Espinoza
 Santiago Vázquez (Uruguai), poble a l'oest de la ciutat de Montevideo, Uruguai
 Biografies:
 Adolfo Vázquez Humasqué (Vilafranca del Penedès, 1887-Mèxic, 1975) Va ser el fundador de l'Alfonso XII
 Álvaro Vázquez i García (Badalona, 1991), futbolista català format a l'Espanyol 
 Antonio Vázquez Medina (Sevilla, 1923-1968), futbolista andalús que destacà al CE Sabadell
 Antonio Vázquez Megido (Ḷḷevinco, 1961) tirador amb arc asturià guanyador d'una medalla olímpica
 Braulio Vázquez Benítez (Pontevedra, 1972), futbolista i entrenador gallec
 Carlos Vázquez Úbeda (Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944) pintor, il·lustrador i cartellista espanyol
 Daniel Vázquez Campo (Chantada, província de Lugo, 1894 - Ribadavia, província d'Orense, 1940), advocat i polític gallec
 David Vázquez González (La Corunya, 1985), futbolista gallec
 David Vázquez Martínez (Tucumán, Argentina, 1930 - Madrid, 1985) fou un professor universitari
 Enrique Vázquez Castro (Vitòria, País Basc, 1968), compositor i sacerdot
 Eugenio Vázquez Gundín (Santiago de Compostel·la, 1884 - La Corunya, 1977), advocat i polític gallec militant d'Acció Popular
 Fernando Vázquez Orcall (Manresa, 1814 - Porto, Portugal, 1875)
 Fernando Vázquez Pena (O Pino, 1954), entrenador de futbol gallec
 Francisco Vázquez de Coronado (Salamanca, 1510 – Ciutat de Mèxic, 1554), conqueridor espanyol que visità Nou Mèxic i altres del sud-oest dels Estats Units entre 1540 i 1542
 Fran Vázquez González o Fran Vázquez (1983, Chantada, Galícia), jugador de bàsquet gallec
 Francisco Vázquez Vázquez o Paco Vázquez (La Corunya, 1946), polític
 Jesús Vázquez, diversos personatges
 Joaquín Vázquez Fernández (Badajoz, 1897 - ? 1965) futbolista espanyol guanyador d'una medalla olímpica
 José Vázquez Fouz (Lugo, 1944), advocat i polític gallec
 Josefina Vázquez Mota (Ciutat de Mèxic, 1961), economista i política mexicana membre del Partit Acció Nacional 
 Juan Vázquez de Mella (Cangues d'Onís, Astúries, 1861 - Madrid, 1928), polític tradicionalista, escriptor i filòsof espanyol
 Juana de la Cruz Vázquez (Azaña, Toledo, 1481 - Santa María de la Cruz, Madrid, 1534) monja franciscana i predicadora venerable a l'Església catòlica
 Irene Vázquez Mier (1924), psicòloga i promotora de la formació de directius d'origen asturià
 Lucas Vázquez de Ayllón (Toledo, 1475? - Virgínia, 1526), militar, oïdor, adelantado i explorador espanyol
 Manuel Vázquez Gallego (Madrid, 1930 - Barcelona, 1995), dibuixant i guionista de còmics espanyol 
 Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939 - Bangkok, 2003), escriptor 
 María Vázquez Pulgarín (Còrdova, 1947 - Sóller, 2005), promotora social espanyola
 Maria José Vázquez Arias (Ponferrada, el Bierzo, 1951), activista social catalana
 Narcís Vázquez Romero, metge i polític valencià
 Nicanor Vázquez Ubach (Barcelona, 1861-1930), artista
 Paula Vázquez (Ferrol, 1974), presentadora de televisió, actriu i model gallega 
 Paulino Vázquez (Vilanova dos Infantes-Celanova, 1962), poeta gallec
 Ramón Vázquez García (Alcalá de Guadaira, 1964), futbolista andalús
 Renier Vázquez Igarza (Cuba, 1979), jugador d'escacs d'origen cubà nacionalitzat espanyol
 Salvador Vázquez de Parga Chueca (Lleida, 1934 – Barcelona, 2009), teòric del còmic i magistrat de la secció social dels tribunals de Barcelona
 Tabaré Ramón Vázquez Rosas (Montevideo, 1940), metge i president de la República Oriental de l'Uruguai (2005 -2010)
 Vicente Vázquez Canónico (Gijón, Astúries, 1937), escultor espanyol
 Víctor Vázquez i Solsona (Barcelona, 1987), futbolista